Mleccha o Mlechchha, nom històric donat a l'Índia als no vèdics (bàrbars) i estrangers.
 Dinastia Mlechchha, dinastia que va governar a Kamarupa (Assam) vers 650 a 900